Плане могу бити:

 Плане (Хан Пијесак), насељено мјесто у општини Хан Пијесак, Република Српска, БиХ
 Плане (Тузла), насељено мјесто у општини Тузла, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ